Thierfelder (abgeleitet vom Ortsteil Thierfeld) ist der Familienname folgender Personen:

 
 Andreas Thierfelder (1903–1986), deutscher klassischer Philologe
 Caspar Thierfelder († wahrscheinlich 1594), deutscher Rechenmeister und Kalendermacher
 Constanze Thierfelder (* 1962), deutsche Theologin
 Cäsar Thierfelder (1886–1950), deutscher Gewerkschafts- und Parteifunktionär (SPD/SED)
 Felix Thierfelder (1826–1891), deutscher Mediziner
 Franz Thierfelder (1896–1963), deutscher Politiker

 Helmut Thierfelder (1921–1982), deutscher Althistoriker
 Helmuth Thierfelder (1897–1966), deutscher Kapellmeister
 Hermann Thierfelder (1900–1962), deutscher Jurist
 Hildegard Thierfelder (1908–1985), deutsche Archivarin
 Johann Gottlieb Thierfelder (1799–1867), deutscher Medizinhistoriker
 Jörg Thierfelder (* 1938), deutscher evangelischer Theologe
 Karl Thierfelder (* 1933), deutscher Leichtathlet
 Max Thierfelder (1885–1957), deutscher Tropenmediziner
 Paul Thierfelder (1884–1917), Erfinder und Architekt
 Rudolf Thierfelder (1905–1997), deutscher Diplomat, 1968–1971 Botschafter in der Türkei
 Steffen Thierfelder (* 1953), deutscher Biathlet
 Theodor Thierfelder (1824–1904), deutscher Mediziner und Hochschullehrer
 Walter Thierfelder (1914–?), deutscher Funktionär und Politiker (LDPD)